Чі (довжина), Чі (кит. 尺, піньінь: chǐ) — традиційна китайська одиниці вимірювання відстані. 

 Чі-Ха — японський середній танк часів Другої світової війни. 
 Чі-Хе — японський середній танк часів Другої світової війни. 
 Чі-Ну — японський середній танк часів Другої світової війни.

Імена · прізвища 
 Сима Чі (*司馬熾, 284 —14 березня 313) — 3-й китайський імператор з династії Цзінь у 307–311 роках. 
 Пек Чі Хун (кор. 백지훈 [pɛ̝k̚.t͈ɕi.ɦun], нар. 28 лютого 1985, Сачхон) — південнокорейський футболіст
 Чі Дон Вон (кор. 지 동원 , 28 травня 1991) — південнокорейський футболіст, олімпійський медаліст. 
 Пак Чі Сон (Хангиль: 박지성, Ханча: 朴智星, нар. 25 лютого 1981) — південнокорейський футболіст, атакувальний півзахисник. 
 Кім Чі Вон, Кім Чі Вон (кор. 김지원) — південнокорейська акторка .
 Мі Ма Чі (кит. 味麻之; кор. 미마지; яп. みまし, «Мімасі») — буддистський монах .
 Чі Чхан Ук (кор. 지창욱) — південнокорейський актор. 
 Нгуєн Мінь Чі (нар. 2 грудня 1955) — в'єтнамський дипломат.

Див. також 
 Лінія Чі (Рим), Лінія Чі (італ. Linea C) — лінія Римського метрополітену, що будується (названа по третій букві італійської абетки). 
 Клуаї буат чі, Клуаї буат чі або банан в кокосовому молоці (англ. Kluai buat chi; тай. กล้วยบวชชี, ) – традиційний десерт тайської кухні. 
 22158 Чі (22158 Chee) — астероїд головного поясу.